The Manticore and Other Horrors — десятый полноформатный студийный альбом английской метал-группы Cradle of Filth, вышедший в 2012 году.

Список композиций

Участники записи

Музыканты 
 Дэни Филт — вокал
 Пол Аллендер — гитара
 Мартин "Мартус" Шкарупка — ударные, клавишные

Гостевое участие:
 Дэниел Фёрт — бас-гитара
 Lucy Atkins — вокал
 Jill Fallow, Scarlet Summer, Lucy Atkins, India Price, Janet Granger, Petra Stiles-Swinton, Anita Kilpatrick, Robert L. Friars, Daniel Oxblood, Joseph Kelly, Jasper Conway — хор
 Will Graney — организация хора

Технический персонал 
 Звукоинженеры: Scott Atkins, Mark Harwood, Doug Cook
 Сведение: Scott Atkins
 Мастеринг: Scott Atkins
 Дизайн: Matt Vickerstaff, Travis Smith, Kewin Miceli

Примечания 

Альбомы Cradle of Filth
Альбомы Peaceville Records
Альбомы Nuclear Blast Records